A National Basketball Association 2002–2003-as szezonja az amerikai professzionális kosárlabdaliga 57. szezonja volt.

A győztes a San Antonio Spurs lett, amely a döntőben összesítésben 4–2-re nyert a New Jersey Nets ellen. Az alapszakasz és a döntő MVP-je is Tim Duncan lett.

Alapszakasz

Csoportonként

Főcsoportonként 
z – Hazai pálya előny az egész rájátszásban
c – Hazai pálya előny a főcsoportdöntőig
y – Csoportgyőztes
x – Rájátszásba jutott

Rájátszás 

A rájátszás lebonyolítása a korábbiakhoz képest annyiban változott, hogy az első fordulót is három helyett négy nyert mérkőzésig játszották.

A dőlt betűvel jelzett csapatoknak volt hazai pálya előnyük.

Díjak 
Legértékesebb játékos: Tim Duncan
Az év újonca: Amar’e Stoudemire
Legjobb védekező játékos: Ben Wallace
Legtöbbet fejlődött játékos: Gilbert Arenas
Legjobb „hatodik” játékos: Bobby Jackson

All-Star-mérkőzés 

MVP: Kevin Garnett
Vezetőedzők: Rick Adelman (Nyugat), Isiah Thomas (Kelet)

Források

További információk 
 Az NBA hivatalos honlapja

NBA-szezonok
Nba
Nba